Zoli kan syfta på följande:

 Zoli, en roman av den irländske författaren Colum McCann
 Zoli (vattendrag i Kongo-Kinshasa), Kongo-Kinshasa